Stethomostus är ett släkte av steklar som beskrevs av Benson 1939. Stethomostus ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Stethomostus